[[File:Suntop lookout.jpg|thumb|right|320px| <div style="text-align:center"> Punct de belvedere, comitatul Pierce, statul  </div>]]Comitatul Pierce, conform originalului din limba engleză, Pierce County, se poate referi la unul din următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Pierce, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pierce, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pierce, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pierce, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pierce', statul  -- (Categorie și format)

 Vezi și 
 Pierce (dezambiguizare)''